Войлошников — русская фамилия; женская форма Войлошникова. Известные носители:
 Войлошников, Авив Адрианович (1877—1930) — российский общественный деятель, депутат III Государственной думы от Забайкальской области.
 Войлошников, Александр Иванович (1868–1905), начальник Московской сыскной полиции.
 Войлошников, Павел Иванович (1878—1938) — российский военачальник и спортсмен, серебряный призёр Олимпийских игр по стрельбе из пистолета, генерал-майор Белой армии.